Mrdak ist der Familienname folgender Personen:

 Dobroslav Mrdak (1949–2009), jugoslawischer bzw. montenegrinischer Maler
 Milija Mrdak (* 1991), serbischer Volleyballspieler 
 Ivana Mrdak (* 1993), serbische Volleyballspielerin